Dresdner Modell steht für:

 eine Bauform des Kontrabass-Bogens, siehe Domenico Dragonetti #Bogentechnik
 einen Schreibmaschinenprototyp, siehe Peter Mitterhofer #Modell 2 – 1865 – Modell Dresden

Siehe auch:
 Dresdner Schule
 Typ Dresden